Kamenec – potok, dopływ Topli na Słowacji
 Kamenec – potok w Karpatach Zachodnich na Słowacji, w dorzeczu Topli

 Kamenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Kamenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Kamenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen

 Kamenec (1250 m) – szczyt w górach Wysoki Jesionik w Czechach
 Kamenec – wieś w powiecie Rokycany w Czechach